Williams FW40 — болід Формули-1 розроблений командою Williams Martini Racing для участі в сезоні  року, для Ленса Стролла і Феліпе Масси. .

Цифра «40» в назві боліда на честь сорокової річниці команди в Формулі-1.

Результити 

Примітки
 * – Сезон ще не завершився.
 ° — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Примітки 

Боліди Формули-1 сезону 2017
Перегонові автомобілі
Боліди Williams Формули-1